Thielaviopsis — рід грибів родини Ceratocystidaceae. Назва вперше опублікована 1893 року.

Класифікація 
До роду Thielaviopsis відносять 23 види:

Примітки

Джерела 

 Went, FAFC. 1893. De ananasziekte van het suikerriet. Mededeelingen Proefstation West-Java. 5:1-8 - P.4

Роди грибів